
Molekulska formula -{C8H12}- se može odnositi na:

 Ciklooktadien
 [2.2.2]Propelan